Finn Hansen har flere betydninger:

 Finn Hansen – dansk søofficer, født 1957, tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste
 Finn Hansen (fodboldspiller) – spillede for i 1972 for Vejle Boldklub som blev danmarksmestre i fodbold.